„Едно лето” је југословенска телевизијска серија снимљена 1982. године у продукцији ТВ Скопље.

Епизоде

Улоге 

|-
|Данило Кнежевски || (1 еп. 1982)
|-
|Катерина Крстева || (1 еп. 1982)
|-
|Петре Прличко || Дедото на Владимир (1 еп. 1982)
|-
|Стево Спасовски || (1 еп. 1982)
|-
|Шишман Ангеловски || (1 еп. 1982)
|-
|Рубенс Муратовски || Владимир (1 еп. 1982)
|-
|Милица Стојанова || (1 еп. 1982)
|-
|Сенко Велинов || (1 еп. 1982)
|-
|Душан Костовски || (1 еп. 1982)
|-
|Снежана Михајловић || (1 еп. 1982)
|-
|Петар Стојковски || (1 еп. 1982)
|-
|Владимир Светиев || (1 еп. 1982)
|-
|Анче Џамбазова || Слоботка (1 еп. 1982)
|-
|Софија Гогова || (1 еп. 1982)
|-
|Ђорђи Колозов || (1 еп. 1982)
|-
|Шенка Колозова || (1 еп. 1982)
|-
|Драги Крстевски || (1 еп. 1982)
|-
|Кирил Ристоски || (1 еп. 1982)
|-
|Емил Рубен || (1 еп. 1982)
|}
 Остале улоге ▼
|-
|Цветанка Трпкова || (1 еп. 1982)
|-
|Кирил Андоновски || (1 еп. 1982)
|-
|Вашо Ангеловски || (1 еп. 1982)
|-
|Чедо Христов || (1 еп. 1982)
|-
|Благој Ивчевски || (1 еп. 1982)
|-
|Тихомир Ангеловски || (1 еп. 1982)
|-
|Таска Балабанова || (1 еп. 1982)
|-
|Трајче Иваноски || Патник во возот (1 еп. 1982)
|-
|Миодраг Саурек || (1 еп. 1982)
|-
|Зора Георгиева || (1 еп. 1982)
|-
|Димитар Гешовски || (1 еп. 1982)
|-
|Правда Иликј || (1 еп. 1982)
|-
|Љупчо Петрушевски || (1 еп. 1982)
|-
|Стојна Костовска || (1 еп. 1982)
|-
|Здраве Костовски || (1 еп. 1982)
|-
|Благоја Стефановски || (1 еп. 1982)
|-
|Вера Вучкова || (1 еп. 1982)
|-
|Блаже Алексоски || (1 еп. 1982)
|-
|Соња Димитровска || (1 еп. 1982)
|-
|Николче Младенов || (1 еп. 1982)
|-
|Гоце Влахов || (1 еп. 1982)
|-
|Александар Чекреџи || (1 еп. 1982)
|-
|Гјоко Ицев || (1 еп. 1982)
|-
|Александар Наумовски || (1 еп. 1982)
|-
|Кирил Псалтиров || (1 еп. 1982)
|-
|Виктор Гајдов || (1 еп. 1982)
|-
|Владимир Спасов || (1 еп. 1982)
|-
|Симеон Спировски || (1 еп. 1982)
|-
|Јорданка Јовчевска || (1 еп. 1982)
|-
|Александар Шехтански || (1 еп. 1982)
|-
|Тони Тодоровски || (1 еп. 1982)
|-
|Јусуф Гулевски || (1 еп. 1982)
|-
|Снежана Јовчевска || (1 еп. 1982)
|-
|Сашо Стојановски || (1 еп. 1982)
|-
|Виолета Таневска || (1 еп. 1982)
|-
|Мирјана Тодоровска || (1 еп. 1982)
|-
|Оливер Петровски || (1 еп. 1982)
|-
|Сузана Тодоровска || (1 еп. 1982)
|-
|Владо Атанасовски || (1 еп. 1982)
|-
|Теона Стругар Митевска || (1 еп. 1982)
|-
|Зоран Никодиновски || (1 еп. 1982)
|-
|Катарина Филипова || (1 еп. 1982)
|-
|Сузана Киранџиска || (1 еп. 1982)
|-
|Тони Нушков || (1 еп. 1982)
|-
|Предраг Дишљенковић || (непознат број епизода)
|-
|Мите Грозданов || (непознат број епизода)
|-
|Момир Христовски || (непознат број епизода)
|-
|Елица Кирова || (непознат број епизода)
|-
|Јоана Поповска || (непознат број епизода)
|-
|Добрила Пучкова || (непознат број епизода)
|-
|Ђорђи Тодоровски || (непознат број епизода)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Спољашње везе 
 

Југословенске серије
Македонске серије